Руска Премиер Лига 2006 е 15 издание на Първенството на Русия по футбол. Шампион става ЦСКА Москва.

Класиране 

2006